Daber (Slovenië), gehucht in Slovenië
Dobra (powiat Łobez), in het Duits Daber, stad in Polen,